Lanling bezeichnet:

 Lanling (兰陵县), Kreis der Stadt Linyi in der chinesischen Provinz Shandong
 Lanling (Lanling) (兰陵镇), Großgemeinde des gleichnamigen Kreises der chinesischen Provinz Shandong
 Lanling (Shuangcheng) (兰棱镇), Großgemeinde des Stadtbezirks Shuangcheng von Harbin in der Provinz Heilongjiang
 Lanling (Didao) (兰岭乡), Gemeinde des Stadtbezirks Didao von Jixi in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Lanling (Tianning) (兰陵街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Tianning von Changzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu